Caminhos de Anchieta é um roteiro turístico em Itanhaém formada por um conjunto de seis atrações entre monumentos, obras de arte e formações naturais que foram de alguma forma relacionados ao jesuíta José de Anchieta.

Cama de Anchieta 
É uma formação rochosa natural que possui traços planos, gerados a partir da ação das águas do mar, e que foi o local escolhido pelo jesuíta para descansos. Conforme votaçãos feita pelo jornal A Tribuna de Santos, foi considerada como uma das nove maravilhas da Região Metropolitana da Baixada Santista, ao lado de atrativos regionais como a orla da praia de Santos e a Ponte Pênsil em São Vicente.,

É um ponto turístico localizado entre duas praias, a Praia da Gruta e a Praia dos Sonhos, tendo sido o lugar onde o religioso  repousava. Uma passarela com o comprimento de 220 metros e a largura de 1,60 metros e adaptada a pessoas com deficiências físicas foi erguida sobre pilares de tronco de ipê e eucalipto, com o objectivo de facilitar o acesso ao local. A obra da passarela foi construída com doações do  do governo das Ilhas Canárias na Espanha e pela administração de San Cristóbal de La Laguna, município onde o padre nasceu.

Monumento a Anchieta 
É uma estátua esculpida em 1956 por Luís Morrone, e está localizada na Praça Narciso de Andrade.

Virgem de Anchieta 
Trata-se de uma imagem sacra brasileira da Virgem de Anchieta ou Virgem da Conceição, confeccionada em barro cozido. Sua origem ainda é desconhecida até mesmo para os especialistas que a examinaram.

Púlpito de Anchieta  
Trata-se do pequeno púlpito, onde o beato subia para proferir sermões e pregar para os tupiniquins que habitavam a região de Japuí e Itariri. Localizado na Praia dos Pescadores, atualmente está ocupado por residências.

Painéis de Anchieta
Trata-se de muralismos construídos a partir da aplicação de pastilhas de vidro. Teve seu projeto desenvolvido para compor o cenário juntamente com a cama de Anchieta e a Gruta Nossa Senhora de Lourdes. Os painéis foram construídos no Morro do Paranambuco.

Pocinho de Anchieta 
Localizado na Praia do Cibratel, o poço foi construído pelos índios, com instruções do próprio Padre, para captura de peixes durante a estação de inverno. Basicamente, trata-se de um arranjo formado com pedras dispostas de forma a criar um cercado.

Ver também
Itanhaém
Caminho do Padre José de Anchieta

Itanhaém
Circuitos turísticos de São Paulo‎
José de Anchieta